Lugo kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 
1 Lugo (ort i Filippinerna), Centrala Visayas, Province of Cebu,

Frankrike 
2 Lugo-di-Nazza, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Indonesien 
3 Pulau Lugo, ö, Papua Barat,

Italien 
4 Lugo, Emilia-Romagna, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, >

Spanien 
5 Provincia de Lugo, provins, Galicien, 
 Lugo, provinshuvudstad, Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar